Пётр Степанович Купалов (1(13) октября, 1888, ныне Витебская область — 17 марта 1964, Ленинград) — советский физиолог, ученик Ивана Петровича Павлова, академик Академии медицинских наук СССР (1946), заслуженный деятель науки РСФСР (1943).

Биография 
Физиолог, специалист по физиологии и патологии высшей нервной деятельности. Внедрил собственную методику ситуационных условных рефлексов. С 1946 г. академик АМН СССР.

Примечания

Ссылки 
 Голиков, Ю.П. (2002). Вклад П.С.Купалова в развитие физиологии

Физиологи СССР
Сотрудники ИЭМ Санкт-Петербурга
Академики АМН СССР
Награждённые Золотой медалью имени И. П. Павлова
Похороненные на Богословском кладбище